Хмельницький деканат (РКЦ) — один з 8 католицьких деканатів Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-Католицької церкви в Україні.
 Хмельницький деканат УГКЦ — один з деканатів Кам'янець-Подільської єпархії Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ, що діє на території Хмельницької області України.